Cordua ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Cordua (* 1925), chilenische Philosophin
 Erich Cordua (1880–1937), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (DNVP)

 Theodor Cordua (1796–1857), deutscher Kaufman, Pionier in Kalifornien